Васи́лий Ники́тич Ники́тин:
 Никитин, Василий Никитич (1737—1809) — русский математик.
 Никитин, Василий Никитич (1885/1886—1972) — советский гидробиолог, профессор.
 Никитин, Василий Никитич (?—?)  — советский зоолог, профессор Харьковского зоотехнического института и Харьковского государственного университета.
 Никитин, Василий Никитич (псевдоним Васькин; 1917—1942) — чувашский советский поэт. Примечания